Slovo lože má mnoho různých významů:

Lůžko
Záhořovo lože
Prokrústovo lože
Kolejové lože
Lože soustruhu – bočnice
Lože ráfku
Lože stroje
Betonové lože
Chladicí lože
Filtrační lože
Kamenné lože
Koksové lože

Související články 
Lóže – místo v divadle
Zednářská lóže
Ležení

Externí odkazy